Palinustus är ett släkte av kräftdjur. Palinustus ingår i familjen Palinuridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Tiofotade kräftdjur
Palinustus